Templštejn může označovat:

 Templštejn – zřícenina plášťového hradu při řece Jihlavě u Jamolic v okrese Znojmo
 Templštejn (okres Žďár nad Sázavou) – zřícenina hradu nad řekou Oslavou u Dolních Heřmanic nedaleko Velkého Meziříčí
 Templštejn (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okolí stejnojmenné zříceniny v okrese Znojmo